Viktor Zoebkov (basketballer), Russisch basketballer
 Viktor Zoebkov (politicus), Russisch politicus